Ernst Otto Fischer (1918-2007), químic alemany
 Ernst Sigismund Fischer (1875-1954), matemàtic austríac